Goldene Rose steht für:

 Goldene Rose, päpstliche Auszeichnung
 Goldene Rose von Luzern/Montreux, siehe Rose d’Or
 Goldene Rose (Aachen), Denkmalgebäude in Aachen
 Goldene Rose (Halle), Gasthof in der Stadt Halle (Saale)
Siehe auch:
 Goldröschen